OCD – skrót od obsessive-compulsive disorder (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 OCD – skrót zakonny Karmelitów bosych